Strada statale 40 – strada statale polacca
 Strada statale 40 di Resia – strada statale italiana